Tåg eller TÅG kan syfta på:

 Tåg – ett spårfordon, eller flera sammankopplade, som endast kan framföras på en järnväg
 Tågfärd – en teknisk term för det färdsätt som tåget framförs med
 Tågfärdväg – en teknisk term för tåges plannerade rutt genom järnvägsväxlar
 Tunnelbanetåg – ett väsentligen underjordiskt järnvägssystem med eldrivna tåg
 Tåg (tidning) – namnet på en tidning som handlar om järnvägar
 Tågväxter – en familj växter
 Tåg (växter) – ett släkte fleråriga örter i familjen tågväxter
 Tågvirke –  ett samlingsnamn för olika typer av längre sammanhängande knippen tvinnade, mer sällan flätade, fibrer
 Tid åt Gud-verksamheten (TåG) - utbildning av kristna ungdomsledare

Se även
 Fälttåg – en större militär operation
 Korståg – en serie av religiöst inspirerade europeiska fälttåg
 Luciatåg – ett tillfälligt sammansatt följe som uppför en traditionell svensk musikalisk föreställning
 Lämmeltåg –  ett vandringståg bestående av fjällämlar
 Polygontåg – en sammanhängande (men ej nödvändigtvis sluten) kurva bildad av sträckor som sammanbinder ett antal punkter
 Vikingatåg – en kombination av såväl plundring som handel